Ольга Владимировна Коржева (14 июня 1969; , Казахская ССР, СССР) — казахстанская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Республики Казахстан (1998). Одна из ведущих актрис Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац (с 1990). Кавалер Ордена «Курмет» (2013).

Биография 
Родилась 14 июня 1969 в г. Алма-Ата.

В 1990 году Окончила актерский факультет Свердловского государственного театрального института.

С 1990 года — актриса Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац.

Роли в театре 
 Основные роли на сцене Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац:
 Исполнила более 40 ролей. Среди них «Горе от ума» А. Грибоедова (Софья, 1990); «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина (Лебедица; Царевна-Лебедь, 1990); «Назначь мне свидание» (по мотивам повести «Вам и не снилось») Г. Щербаковой (школьница, 1991); «Доктор Живаго» Б. Пастернак (Лара, 1991); «Любовь» Ги де Мопассана (г-жа Детурнель, 1994); «Прими собранье пестрых глав…» А. С. Пушкина (Татьяна Ларина, 1994); «Мадемуазель де Бель-Иль» А. Дюма (де Бель-Иль; Маркиза де При, 1995); «Гамлет» У. Шекспира (королева Гертруда, 1996); «Чайка» А. П. Чехова (Аркадина, 1998); «Шут Балакирев» А. Мариенгофа (княгиня Марья, 1998); «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (Оливия, богатая графиня, 2005); «Двое на качелях» Гибсона (Гитель, 2006); «Замарашка» Я. Гловацкого (принц, 2007) и др.

Роли в кино 
 1996 г. «Шанхай» (реж: Александр Баранов) — Эпизод.
 2001—2003 гг. «Саранча (Казахстан)» (реж: Алексей Григорьев (II), Галина Ефимова) — Соня (официантка, тайная дочь Гордея)
 2003 г. «Каждый взойдет на Голгофу (Казахстан, Россия)» (реж: Рустем Одинаев) — Светлана
 2011 г. «Семь майских дней (Казахстан, Россия, не был завершен)» (реж: Ермек Турсунов — Жужа
 2012 г. «Одноклассники (Казахстан)» (реж: Игорь Пискунов (II), Елена Лисасина, Эля Гильман)
 2013 г. «Параллельные миры (Казахстан, Россия)» (реж: Ермек Аманшаев, Георгий Шенгелия) — мать Веры
 2013 г. «Парыз (Казахстан)» — Майор
 2015 г. «Игра на вылет (Казахстан)» (реж: Азиз Бейшеналиев) — Виолетта подруга Марии. и.др.

Награды и звания 
 1998 — Присвоено почётное звание «Заслуженная артистка Республики Казахстан» (за заслуги в области казахского театрального искусства)
 2010 — Лауреат Премия Союза театральных деятелей Казахстана «Енликгуль» в номинации «Лучшая актриса года»
 2013 — Орден Курмет из рук Президента РК в Акорде 13 декабря 2013 год (за вклад в развитие отечественного театрального искусства)

Примечания

Ссылки 
 НЕ СТАТЬ ПАМЯТНИКОМ САМОМУ СЕБЕ… Ольга Коржева, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат республиканской премии «Енликгул».
 «Верность театру и зрителю» В Генеральном консульстве РФ в Алматы прошел творческий вечер в честь двух ведущих актрис Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац — Татьяны Тарской и Ольги Коржевой.
 Передача «ART Диалог» (актриса алматинского ТЮЗа, заслуженный деятель РК Ольга Коржева)
 «Портреты заговорили» — Ольга Коржева (заслуженная артистка РК, кавалер ордена «Курмет» — 03.08.16

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Заслуженные артисты Казахстана
Персоналии:ТЮЗ имени Н. Сац